Kisch:
 Gustav (Oswald) Kisch (1869, Bistritz/Nösen (Bistrița)  1938, Klausenburg (Cluj)), un teolog evanghelic sas, filolog
  (1897, Hermannstadt (Sibiu)  1977, Wuppertal)
  (1912, [?]  1948, [?])

 Familia Cehă
 Abraham Kisch (1720?, Praga ()  1803, Praha)
 ?
 Hermann Kisch (?1901) ∞ Ernestine Kuh
 Egon Erwin Kisch,  (1885, Praha  1948, Praha)
 ?
  (1841, Praha  1918, Marienbad)
 Rabbi  (1848, Praha  1917, Praha) ∞ Charlotte Pollatchek
  (1889, Praha  1985, Basel)
  (1890, Praha  1966, Bad Nauheim)

 Hermann M. Kisch (1850, ?  ?)
 Eugen Kisch (1885, Gablonz ()  ?, USA)
 ,  (1888  1943)

A se vedea 
 Kiss (nume de familie), Kiš (de ex. Danilo Kiš)
 
  (Kiș)
 quiche
 Kiss (dezambiguizare)
 , , ;  (< Kunz < Konrad); ,  (< de ex. , etc.)

note și referințe 

 Kisch (JewishEncyclopedia
 :de:Guido Kisch#Familie
 Hans Morgenstern "Jüdisches biographisches Lexikon. Eine Sammlung von bedeutenden Persönlichkeiten jüdischer Herkunft ab 1800", 2009, , Wien

Nume de familie evreiești
Nume de familie cehe
Familii
Nume de familie germane
Nume de familie din Transilvania